Peculator är ett släkte av snäckor. Peculator ingår i familjen Volutomitridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Peculator